Ботола 2018/2019 — 62-й сезон чемпионата Марокко, начавшийся 25 августа 2018 года и закончившийся 11 июня 2019 года.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ботолы
 Чемпионат Марокко на goalzz.com
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

Чемпионат Марокко по футболу
Марокко
Спорт в Марокко в 2018 году
Спорт в Марокко в 2019 году